Le procedure di scelta del contraente per settori ordinari sono le metodiche amministrative utilizzate dalle stazioni appaltanti per scegliere l'operatore economico che deve svolgere lavori, offrire servizi o effettuare forniture alla struttura proponente del bando.

Le procedure di scelta del contraente per settori ordinari sono regolate dal capo II del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016).

Procedure 
Le procedure di scelta del contraente per settori ordinari  previste dagli articoli 60 al 65 sono le seguenti:
 Procedura aperta - art. 60;
 Procedura ristretta - art. 61;
 Procedura competitiva con negoziazione - art. 62;
 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara - art. 63;
 Dialogo competitivo - art. 64;
 Partenariato per l'innovazione - art.65;

Appalti pubblici in Italia